Serie A 1979 – edizione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1979 – edizione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A 1979 – edizione del campionato di calcio maschile ecuadoriano
 Serie A 1979 –edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie A 1979 – edizione del campionato italiano maschile di pallanuoto